choroba reumatyczna inaczej gorączka reumatyczna – choroba autoimmunologiczna rozwijająca się po zakażeniu paciorkowcowym,
 choroba reumatyczna (choroba reumatoidalna) – ogólnie każda jednostka chorobowa należąca do grupy chorób o charakterze autoimmunologicznym objawiających się zmianami chorobowymi między innymi w stawach i kościach.